Brice Monzeglio, joueur de rugby à XV franco-suisse ;
 Eraldo Monzeglio, footballeur italien ;